Ayan est un nom commun et un nom propre arabe, turc, indien et africain qui peut faire référence à :

Nom commun 
 Hindi
 ayan (अयन), nom commun qui possède diverses significations :
 « vitesse », « mouvement »
 « route », « voie », « passage »
 « lieu », « emplacement »
 « période », « temps »
 « pis », « mamelle ».
 Turc
 ayan, adjectif turc qui signifie « clair, évident »
 âyan ou ayân, francisé en ayan, mot turc (de l'arabe أعيان, ayan « distingués, notables » de ayn', « œil »)) qui signifie « notable », « chef » « sénateur », ou « officier supérieur chargé de la sécurité ».

 Toponyme 

 Ayan, village de la commune de Dzeng dans le département du Nyong-et-So'o et la Région du Centre ;

 , village du , dans le , dans la province de l’Azerbaïdjan occidental ;

 Prénom 
 Ayan, prénom masculin indien 
Ayan est un prénom indien notamment porté par :
  (1983-), réalisateur indien (Inde)

 Patronyme 
 Patronyme turc 
  (1904-1953), homme politique turc.

 Cinéma 
 , film indien réalisé par  sorti en 2009.

 Références 

 Voir aussi 
 , patronyme turc composé de Ayan et du suffixe turc -oğlu qui signifie « fils de », accusatif de oğul'' qui signifie « fils ». Ayanoğlu signifie donc « fils d’Ayan ».

Prénom turc
Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc